Die sizilianische Vesper bezeichnet:
 einen Aufstand auf Sizilien im Jahr 1282, siehe Sizilianische Vesper
 den deutschen Titel einer Oper von Giuseppe Verdi, siehe Les vêpres siciliennes